

Geografia
Antartide
Ghiacciaio Bradford – ghiacciaio della costa di Graham
Canada
Bradford  – città dell'Ontario
Nuova Zelanda
Bradford – area suburbana di Kaikorai Valley
Regno Unito
Bradford – parrocchia civile del Devon
Bradford – distretto della Grande Manchester
Bradford – distretto con titolo di città nel West Yorkshire
Bradford Abbas – villaggio e parrocchia civile nella contea di Dorset
Bradford on Avon – comune del Wiltshire
Bradford on Tone – villaggio e parrocchia civile nella contea di Somerset
West Bradford – villaggio e parrocchia civile nella contea di Lancashire
 Stati Uniti d'America
Bradford – città della Contea di White, Arkansas
Bradford – villaggio della Contea di Stark, Illinois
Bradford – CDP della Contea di Franklin, Iowa
Bradford – città della Contea di Penobscot, Maine
Bradford – città della Contea di Essex, Massachusetts
Bradford – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
Bradford – città della Contea di Steuben, New York
Bradford – villaggio della Contea di Miami, Ohio
Bradford – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
Bradford – comune  (city) della Contea di McKean, Pennsylvania
Bradford – township della Contea di McKean, Pennsylvania
Bradford – CDP della Contea di Washington, Rhode Island
Bradford – città della Contea di Gibson, Tennessee
Bradford – città della Contea di Orange, Vermont
Bradford – città della Contea di Rock. Wisconsin

Onomastica
Bradford – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Allen Bradford – giocatore di football americano statunitense
Austin Bradford Hill  – epidemiologo e statistico britannico
Barbara Taylor Bradford – scrittrice e giornalista inglese
Carl Bradford – giocatore di football americano statunitense
Chasen Bradford – giocatore di football americano statunitense
Cory Bradford – cestista statunitense
Crystal Bradford – cestista statunitense
David Bradford – ex calciatore inglese
Desonta Bradford – cestista statunitense
Geoff Bradford – musicista britannico
Geoffrey Bradford – calciatore inglese
James Bradford – sollevatore statunitense
Jesse Bradford – attore statunitense
Joe Bradford – calciatore inglese
Joshua Bradford – chitarrista e regista canadese
Lane Bradford – attore statunitense
Richard Bradford – attore statunitense
Sam Bradford – giocatore di football americano statunitense
Thomas Bradford – generale britannico
Vincent Bradford – ex schermitrice statunitense

Altro
Bradford City – società calcistica inglese
Brick Bradford – personaggio immaginario protagonista dell'omonimo fumetto di fantascienza
La famiglia Bradford (Eight Is Enough) – serie televisiva statunitense
Università di Bradford (in inglese: Bradford University) – università pubblica nell'omonima città inglese

Pagine correlate
William Bradford